Арьируполис — греческий топоним. Может означать:

 Арьируполис — город, пригород Афин.
 Арьируполис (Килкис) — деревня в Центральной Македонии.
 Арьируполис (Ретимни) — деревня на Крите.
 Арьируполис — город Гюмюшхане в Турции.